Шлоссер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шлоссер, Имре (1889—1959) — венгерский футболист.
 
 Шлоссер, Корнелия (1750—1777) — сестра Иоганна Вольфганга Гёте.
 Шлоссер, Курт (1900—1944) — немецкий спортсмен-альпинист, антифашист.
 
 Шлоссер, Филипп (род. 1968) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1992).
 Шлоссер, Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк;
 Шлоссер-Клековский, Иосип Каласанцие (1808—1882) — хорватский ботаник и энтомолог чешского происхождения.

См. также 
 Шлоссар, Антон (1849—1942) — немецкий писатель.